Godlike — шостий студійний альбом американського реп-гурту Natas, виданий 21 травня 2002 р. лейблом Number 6 Records. Платівка — єдиний реліз гурту, що не вийшов на Reel Life Productions. Вона також є першим і останнім альбомом на лейблі Number 6 Records.

Godlike посів 35-ту сходинку чарту Independent Albums, 45-те місце чарту Top Heatseekers та 56-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Natas